

Tecnologia
Método de Gutmann

Pessoas
Lavínia Gutmann Vlasak
Peter Gutmann

Desambiguações de sobrenomes